Bucium ist:

 Bucium (Blasinstrument), eine Langtrompete in Rumänien und der Republik Moldau
 der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Bucium (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Bucium (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Bucium (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Bucium (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bucium (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Bucium-Orlea, Dorf im Kreis Hunedoara
 Bucium-Sat, Dorf im Kreis Alba

Siehe auch 
 Buciumi
 Bucina